Барбара Џордан је освојила турнир. У финалу је савладала Шерон Волш са 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Вирђинија Рузич (прво коло)
  Хана Мандликова (четвртфинале)
  Рената Томанова (полуфинале)
  Шерон Волш (финале)
   Барбара Џордан (победница) 
  Џенет Њубери (четвртфинале)
  Синтија Дорнер (четвртфинале)

Напомена: Уместо шестог носиоца постављена је Кети Грифитс.

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 1979.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно